Terzini – cognome italiano
 Terzini – ruolo del calcio